Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Olewiński – polski gitarzysta
 Marek Olewiński – polski polityk
 Piotr Olewiński – polski instruktor harcerski
 Stanisław Olewiński – polski ziemianin i działacz społeczny
 Władysław Olewiński – polski lekarz, chemik